Джу́н Ка́ртер Кэ́ш (, урожденная Valerie June Carter; 23 июня 1929 — 15 мая 2003) — американская певица, сочинительница песен, актриса. Выдающаяся исполнительница музыки кантри, она особенно известна как участница семейной музыкальной группы Carter Family и по сотрудничеству со своим мужем — певцом Джонни Кэшем.

Мать будущей певицы Мейбелл Картер выступала в составе популярного музыкального трио Carter Family, поэтому Джун воспитывалась в музыкальной среде и была окружена музыкой кантри с самого раннего детства. В совсем молодом возрасте она и её сёстры тоже стали участницами этого семейного коллектива и стали с ним выступать и записываться. В 1943 году группа распалась, и Джун с мамой и сёстрами стали выступать как Carter Sisters and Mother.

За свою карьеру исполнительница несколько раз становилась обладательницей музыкальной премии «Грэмми». В 2009 году она была посмертно включена в Зал славы христианской музыки. В опубликованном в 2002 году списке 40 величайших женщин в музыке кантри по версии американского телеканала CMT (Country Music Television) Джун Картер Кэш была на 31 месте.

Дискография 
 См. статью «June Carter Cash» в английском разделе.

См. также 
 Carter Family
 Carter Sisters

Примечания

Ссылки 

 Джун Картер Кэш на сайте AllMusic
 Джун Картер Кэш на сайте Британской энциклопедии

Родившиеся в 1929 году
Умершие в 2003 году
Персоналии:Нашвилл
Родившиеся в округе Скотт (Виргиния)
Певцы и певицы США
Кантри-музыканты США
Авторы-исполнители США
Гитаристы США
Исполнители Liberty Records
Джонни Кэш
Фолк-музыканты США
Христианские музыкальные исполнители

Члены Grand Ole Opry
Фолк-вокалисты США
Похороненные в Теннесси